Истра — название нескольких рек, а также полуострова Истрия на хорватском, словенском и сербском языках; от них название перешло на населённые пункты, железнодорожные станции, футбольные клубы и многое другое.

Реки 
 И́стра — гидроним скифо-балто-славянского происхождения, название нескольких рек в европейской части России. Вероятное значение — 'струя', 'река', ср.  'поток, течение',  — 'ручей, небольшая речка', 'луг с ручьём' . Согласно Фасмеру, родственно слову струя; ту же этимологию имеет река Streu в Германии, а также фракийское и эллинское название Дуная — Istros и тавро-скифский гидроним Istrianou potamou ekbolai 'впадение реки Истрияна'. Эта основа констатируется и в двусложном гидрониме Днѣстръ. 
 Истра — река на западе Московской области, левый приток Москвы.
 Истра — река в Смоленской области, правый приток Вори.
 Истра — река в Латвии.
 Истра — литовское название (, Įsra) реки Инструч в Калининградской области, притока Преголи.

Населённые пункты 
 Истра — город в Истринском округе Московской области.
 Истра — посёлок в городском округе Красногорск Московской области.
 Истра — село в Латвии.

Футбольные клубы 
 «Истра» — российский футбольный клуб.
 «Истра 1961» — футбольный клуб в городе Пула, Хорватия.
 «Истра» — футбольный клуб в городе Пула, Хорватия.

Другое 
 Истра — железнодорожная платформа в городе Истра.
 Истринская волость () — волость в Латвии.

См. также 
 «Истра-4816» — советская ПЭВМ.
 АЗЛК-2144 «Истра» — опытный автомобиль завода АЗЛК, созданный в середине 1980-х годов.
 Городское поселение Истра — муниципальное образование в Истринском районе Московской области.
 Искра

Примечания